Línguas bês () formam um grupo de cerca de vinte línguas que abrangem toda a área entre Gana oriental e Nigéria ocidental. O número total de falantes de línguas bês é entre quatro e oito milhões. A língua bê mais falada é jeje (3 milhões de falantes em Gana e Togo), seguidos por fom (1,7 milhões, principalmente no Benim). As línguas bês eram tradicionalmente colocadas na cuá ramo das línguas níger-congo, mas mais recentemente foram classificadas como línguas volta-níger. Incluem cinco grandes grupos de dialeto: jeje, fom, Aja, mina e Phla–Pherá.

A maioria dos povos bês veio do leste para suas atuais moradas em várias migrações entre os séculos X e XV. Alguns dos povos Phla-Pherá, mas são pensados ser os habitantes originais da área que se misturaram com os imigrantes bês, e o povo Gen é originário das ovelhas. No final do , muitos oradores bês foram escravizados e transportados para o Novo Mundo: acredita-se que as línguas bês tiveram algum papel na gênese de vários idioma crioulos no Caribe, especialmente crioulo haitiano.

Por volta de 1840, os missionários alemães iniciaram pesquisas linguísticas nas línguas bês. Na primeira metade do , o africanista Diedrich Hermann Westermann foi um dos colaboradores mais prolíficos do estudo de bês. A primeira classificação interna das línguas bês foi publicada em 1988 por H.B. Capo, seguido por uma fonologia comparativa em 1991. As línguas bês são tonal, Línguas isolantes e a ordem básica das palavras é Sujeito-Verbo-Objeto.